Dumann ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Dumann (1896–1985), deutscher Maler und Grafiker
 Manfred Dumann (* 1936), deutscher Luftfahrt-Manager, bayerischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Thumann